Рихард Пауль Лозе (; ,  — , ) — швейцарский художник и график, один из крупнейших представителей конкретного искусства.

Жизнь и творчество 
Отец Рихарда умер, когда мальчику было всего 13 лет, и далее он рос в бедности. В 1918—1922 годах он обучается на художника в области рекламы в цюрихской Школе прикладного искусства. Собственно как художник Р.Лозе сформировался самоучкой, и экспериментировал с различными стилями живописи. В ранний период творчества он увлекается экспрессионизмом и кубизмом. Вплоть до 1960-х годов Р.Лозе работает как график для различных газет.

В 1937 году Р.Лозе, совместно с Лео Лёйппи, создаёт авангардистскую художественную группу «Альянс», в которую вошли ряд швейцарских художников-модернистов. Лозе в этот период был творчески близок к кубистам и некоторым представителям голландской группы Стиль. В среде «Альянса» зарождалось такое направление в живописи, как конкретное искусство.

В 1940-е годы художник переходит на позиции «конкретного искусства». Начиная с 1942 года он создаёт полотна, разделённые горизонтально и вертикально различными цветовыми полями (модулями). Эти модули состояли из квадратов и прямоугольников, и находились в определённом упорядочении по отношению друг к другу. В годы Второй мировой войны Р.Лозе проявил себя как активный борец с нацизмом. Он всячески поддерживает эмигрантов из стран фашистского блока, участвует в нелегальной деятельности. Находясь в составе одной из антифашистских организаций, художник познакомился там со своей будущей женой, Идой Дюрнер. В 1947—1955 годах Р.Лозе сотрудничает с журналом «Строение и жильё» («Bauen und Wohnen»), с 1958 года он — один из редакторов цюрихского журнала «Новая графика». На этом посту он знакомится с такими мастерами, как Аугусто Джакометти, Ганс Арп и Ле Корбюзье.

Р.Лозе был участником выставок современного искусства documenta 4 (1968) и documenta 7 (1982) в Касселе.

Литература 
 «Richard Paul Lohse: Drucke, prints», Lohse James, Johanna. — Ostfildern : Hatje Cantz, 2009.
 «Hommage a Richard Paul Lohse», Wien : Ritter, 2002.
 «Konstruktive Gebrauchsgrafik: Richard Paul Lohse», Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2002.
 «Graphic design 1928—1988: Richard Paul Lohse», Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz.
 «Lohse lesen», Zürich : Offizin, 2002.

Художники Швейцарии
Художники-абстракционисты
Выпускники Цюрихского университета искусств
Похороненные на Зильфельдском кладбище